Illinzi (; ) ist eine Stadt in der Ukraine mit etwa 11.200 Einwohnern. Sie ist das administrative Zentrum des Rajons Illinzi und liegt im nordöstlichen Teil der Oblast Winnyzja am Fluss Sob, etwa 55 Kilometer von der Oblasthauptstadt Winnyzja entfernt.

Zur Stadtratsgemeinde zählen neben der Stadt auch die Dörfer Boryssiwka (Борисівка) und Nemenka (Неменка).

Geschichte 
Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahr 1545. 1925 wurde er zu einer Siedlung städtischen Typs erhoben, am 15. Dezember 1986 wurde der Illinzi der Stadtstatus (unter Rajonsverwaltung) verliehen.

Seit Mitte des 17. Jahrhunderts hatten sich Juden in der Stadt angesiedelt, die im späten 18. Jahrhundert und frühen 19. Jahrhundert nahezu 50 % der Bevölkerung ausmachten. Während des Zweiten Weltkriegs wurden nahezu alle jüdischen Bewohner im Holocaust ermordet.

In der Stadt bestehen noch die Gebäude von zwei ehemaligen Synagogen; dabei zerstörte im November 2019 ein Brand die Große Synagoge.

Weblinks 

 Ortsgeschichte Illinzi in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Ersterwähnung 1545
Rajon Illinzi